Gustavo Kuerten ha battuto in finale Sergi Bruguera 6-3 6-4 6-2.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1997
ATP Tour 1997